Požega – miasto w Chorwacji.
 Požega – miasto w Serbii
 Požega – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Požega – stacja kolejowa w Požedze, w okręgu zlatiborskim, w Serbii